Can't get Enough – The Rides (2013)

 Can't Get Enough – singolo dei Bad Company del 1974, dall'album Bad Company
 Can't Get Enough – album di Barry White del 1974
 Can't Get Enough – traccia dell'album Lovedrive degli Scorpions del 1979
 Can't Get Enough – album di Eddy Grant del 1981
 Can't Get Enough – album dei Menudo del 1986
 Can't Get Enough – album di Tommy Emmanuel del 1996
 Can't Get Enough – singolo degli Suede del 1999, dall'album Head Music
 Can't Get Enough – singolo di Tamia del 2006, dall'album Between Friends
 Can't Get Enough – album di Eagle-Eye Cherry del 2012
 Can't Get Enough – singolo di Eagle-Eye Cherry del 2012, dall'album omonimo
 Can't Get Enough – singolo di J. Cole del 2012, dall'album Cole World: The Sideline Story
 Can't Get Enough – singolo di Becky G del 2014